Het ATP-toernooi van Nur-Sultan 2020 (met de officiële naam Astana Open) werd van 26 oktober tot en met 1 november gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Kazachse hoofdstad die op dat moment Nur-Sultan heette, maar beter bekend is als Astana.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Nur-Sultan
2020